Yami no Matsuei (descendentes da escuridão) é um mangá criado em 1996 ,por Yoko Matsushita , e depois,  no ano de 2000, adaptado para anime.

História 
A trama de Yami no Matsuei tem como personagem principal Tsuzuki Asato, um jovem e experiente membro de uma agência sobrenatural, onde eles têm o dever de solucionar casos de mortes que estejam ligados ao sobrenatural (mortes que não ocorreram de forma natural).

Depois de um bom tempo sozinho, Asato ganha um companheiro de trabalho, Kurosaki Hisoka. Há muita briga entre a dupla, pois Hisoka é um tanto quanto mal-humorado com Asato por estar em uma posição superior a dele e achá-lo um desastrado, mas, com o tempo, , Asato acaba "gostando" do companheiro . Este pequeno escritório é comadado por Enma, o atual imperador do submundo.

Os casos que Asato geralmente tem de resolver são de muito sofrimento, até mesmo a morte dos personagens não é muito agradável. O interessante é que sempre é colocado em foco casos de sentimentos profundos.

O anime tem 13 episódios.

Personagens

Tsuzuki Asato 
É um shinigami de 26 anos de idade cujas principais características são: ser preguiçoso e adorar doces. Apesar disso, é um ótimo companheiro, dedicado ao seu serviço e preocupa-se com a vida de seus amigos.Muitas pessoas desistiram de trabalhar junto dele por ele ser muito preguiçoso.Ele já trabalha na agência à 70 anos com um salário muito baixo.Tem um grande carinho com as pessoas,com os amigos e principalmente com Hisoka.

Hisoka Kurosaki 
Atual companheiro de Tsuzuki para desvendar casos sobrenaturais. É muito quieto, reservado, mas um pouco 'pavio curto' quando o assunto é responsabilidade e serviço.tem poder de empatia e consegue ler o que as pessoa pensam e sentir o que elas sentem.

Com 16 anos, teve uma morte traumática e perdeu a memória. Tornou-se um shinigami para descobrir seu assassino.

Séries de anime
Séries de manga
Shōjo
Mangás de 1996
Animes e mangás sobre shinigamis